Анна-Лена Гренефельд і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Навратілова в парі з Надією Петровою здобули титул, у фіналі перемігши пару Гренефельд і Кара Блек з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2006